Dunham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dunham Township (Illinois)
 Dunham Township (Ohio)